Le tournoi de tennis de Shenzhen est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie International, se dispute du 4 au .

Simona Halep remporte le simple dames. En finale, elle bat Timea Bacsinszky, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lyudmyla Kichenok et Nadiia Kichenok.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shenzhen (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Shenzhen
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Shenzhen
Tennis en Chine en 2015
Tennis en janvier 2015